Kúdrino (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Kúdrino (Mélenki), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Kúdrino (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia